KHM steht für:
 Kambodscha (ISO-3166-Code)
 Kham Ti (IATA-Code), Flughafen in Kham Ti, Sagaing-Division, Myanmar
 Cambodia Airlines (ICAO-Code), ehemalige kambodschanische Fluggesellschaft
 Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, siehe Grimms Märchen
 Kriminalhauptmeister, siehe Polizeihauptmeister
 Kulturhistorisches Museum, diverse Museen
 Kunsthistorisches Museum Wien
 Kunsthochschule für Medien Köln, staatliche Kunsthochschule in Köln
khm steht für:
 Khmer (Sprache) (ISO-639-2/3-Code)

KHM